Вороновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Вороновская волость (Подольский уезд) — в составе Московской губернии, Подольский уезд
 Вороновская волость (Брянский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии, Брянский уезд
 Вороновская волость (Городищенский уезд) — в составе Пензенской губернии, Городищенский уезд
 Вороновская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии, Томский уезд